Процент отражённых бросков (, принятые сокращения %ОБ, SVP, SV%, SVS%, PCT) — качественный показатель мастерства хоккейного вратаря, отображает в процентном виде отношение количества отбитых бросков (сэйвов) к общему количеству бросков за определенный временной отрезок (период, матч, неделя, месяц, сезон). Общим количеством бросков является количество моментов, при котором шайба имела возможность поразить ворота. Пятипроцентная разница в данном вратарском показателе (к примеру, между 85 и 90%) может иметь решающее значение для успеха всей команды.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хоккейная терминология